Берёзкин — русская фамилия и топоним.

Известные носители:

Мужчины 
 Берёзкин, Александр Григорьевич (1980—2021) — российский футбольный арбитр (пляжный футбол) категории ФИФА.
 Берёзкин, Василий Григорьевич (1927—?) — бригадир монтажников 292-го управления треста «Проммонтаж-71» Главзапстроя, Герой Социалистического Труда.
 Берёзкин, Виктор Иосифович (1934—2010) — российский историк театра, искусствовед.
 Берёзкин, Всеволод Александрович (1899—1946) — советский исследователь Арктики.
 
 
 Берёзкин, Евгений Сергеевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Берёзкин, Максим Константинович (род. 2001) — российский хоккеист.
 Берёзкин, Михаил Яковлевич (1909—1980) — Герой Советского Союза.
 
 
 Берёзкин, Станислав Семёнович (1959—2020) — украинский политик.
 Берёзкин, Фёдор Алексеевич (в монашестве Феофан; 1863—1936) — епископ Русской православной церкви, епископ Гжатский, викарий Смоленской епархии.
 Берёзкин, Фёдор Фёдорович (1894—1976) — советский хирург, профессор, генерал-майор медицинской службы.
 Берёзкин, Юрий Евгеньевич (род. 1946) — российский историк, археолог, этнограф.

Женщины 
 Берёзкина, Эльвира Ивановна (род. 1931) — советский историк математики.

Топонимы 
 Берёзкин — хутор, Курский район, Ставропольский край
 Березкина — деревня, Заларинский район, Иркутская область